Archaeopterodactyloidea (il cui nome significa "antichi pterodactyloidi") è un clade estinto di pterosauri pterodactyloidi vissuti nel Giurassico medio-Cretaceo inferiore, circa 152-105 milioni di anni fa (Kimmeridgiano-Albiano), in Africa, Asia ed Europa. Il clade fu nominato da Alexander Wilhelm Armin Kellner, nel 1996, come il gruppo che contiene Germanodactylus, Pterodactylus, Ctenochasmatidae e Gallodactylidae. Nel 2003, Kellner definì il clade come un taxon basato sul nodo costituito dall'ultimo antenato comune di Pterodactylus, Ctenochasma e Gallodactylus e tutti i loro discendenti. Sebbene le analisi filogenetiche basate sull'analisi del 2003 di David Unwin non considerino Archaeopterodactyloidea monofiletico, le analisi filogenetiche basate sulle analisi di Kellner o le analisi di Brian Andres (2008, 2010, 2018) considerano Archaeopterodactyloidea monofiletico, alla base di Pterodactyloidea.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i risultati di un'analisi filogenetica presentata da Longrich, Martill e Andres (2018):

Nel 2017, Steven Vidovic e David Martill hanno considerato una serie significativamente diversa di relazioni per i primi pterodactiloidi nella loro analisi, come mostrato di seguito.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri